Název Dvořiště má více míst:
 Dvořiště (rybník), rybník u Lomnice nad Lužnicí v okrese Jindřichův Hradec
 Dvořiště (přírodní rezervace) – chráněná oblast na západním břehu předchozího rybníku v okrese České Budějovice
 Dvořiště (Mnich), část obce Mnich v okrese Pelhřimov
 Dvořiště (Chroustov), část obce Chroustov v okrese Nymburk
 Dvořiště (Bystřice nad Pernštejnem), část města Bystřice nad Pernštejnem v okrese Žďár nad Sázavou
 Dvořiště (Leština), část obce Leština v okrese Ústí nad Orlicí
 Dvořiště (rybník, Obrataň), rybník u Obrataně, okres Pelhřimov

 Dolní Dvořiště, obec v okrese Český Krumlov
 Horní Dvořiště, obec v okrese Český Krumlov

Externí odkazy